Oonagh est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Oonagh, pseudonyme utilisé par la chanteuse allemande Senta-Sofia Delliponti (née en 1990) entre 2014 et 2022
Oonagh Guinness (1910-1995), mondaine anglo-irlandais
 (née en 1938), femme d'affaires et politique britannique

Voir aussi

Homonymie de prénom